Такмичење у трци на 100 метара са препонама у женској конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2014. у Цириху одржано је 12. и 13. августа на стадиону Лецигрунд.

Титулу освојену у Хелсинкију 2012, није бранила Невин Јанит из Турске, јер издржава казну због допинга од 5. августа 2013. до 5 августа 2015.

Земље учеснице 
Учествовала је 31 такмичарка из 20 земаља.

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2014. години 
Десет најбољих атлетичарки у трци на на 100 м са препонама 2014. године до почетка првенства (12. августа 2014), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

Полуфинале 
У финале иду по 3 првопласиране из обе полуфиналне групе (КВ) и 2 по најбољем резултатуу (кв).

Ветар:Група 1: −0,8 м/с, Група 2: −0,1 м/с

Финале 
Ветар: −0,7 м/с

Извори

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2014. на сајту ЕАА

Европско првенство у атлетици на отвореном 2014.
Трка на 100 метара са препонама на Европском првенству у атлетици на отвореном